Soconusco puede referirse a los siguientes artículos:

 Soconusco, región del estado mexicano de Chiapas
 Soconusco, municipio del estado mexicano de Veracruz
 Soconusco, localidad del estado mexicano de Veracruz
 Chocolate de Soconusco, tipo de chocolate